Средна () — бывшее село в Болгарии. Находится в Благоевградской области в общине Гоце-Делчев. Упразднено 29 февраля 2008 года.

Примечания 

Сёла Благоевградской области